Piglhein ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Piglhein (1848–1894), deutscher Bildhauer und Maler
 Ludovicus Piglhein (1814–1876), Innenarchitekt